Esistono più comuni francesi con questo nome

Nonville – Senna e Marna
Nonville – Vosgi